«Премьер Видео Фильм» — российская компания, один из крупнейших дистрибьюторов лицензионной видеопродукции и цифровых носителей зарубежного кино. Наряду с «Премьер Мультимедиа» входила в группу компаний «Премьер». Год создания — 1996 год. Ликвидирована в конце 2005 года.

Направление деятельности 
Представляет на рынке России компании «Warner Home Video» (также совместно с «New Line Cinema», «HBO», «Turner Entertainment»), Universal Pictures, Paramount Pictures, Miramax Films, 20th Century Fox. Значительная часть фильмов, предлагаемых компанией, составляют фильмы для семейного просмотра.
Владеет одной из крупнейших в России тиражной фабрикой. Активно сотрудничает с общероссийской прессой, в том числе — специализированными изданиями, центральными телевизионными каналами и с более чем 60 российскими. Помимо традиционных рекламных подходов компания проводит презентации, посвящённые выходу фильмов, тематические шоу-программы, разнообразные конкурсы, розыгрыши, лотереи и т. д.
Торговый представитель — компания «Премьер Дистрибуция».

С 2005 года пакеты фильмов студиями Warner, DreamWorks/Universal и Paramount полностью перешли на компанию «Universal Pictures Rus» — дочерняя компания американского Universal Pictures Home Entertainment. 

С 2011 года студия «Warner Bros.» перешла на компанию «CP Digital»/«CP Дистрибуция» в 2016 на «Prior Group»/«Синеполис», «Universal» на «Двадцатый век Фокс СНГ», и «Paramount» на «Новый Диск»/«ND Play», с 2016 по 2022 Universal/DreamWorks.

Компания была ликвидирована в конце 2005 года.

Заставка компании

Премьер Видео Фильм

1996-1999 
Youtube

Премьер Мультимедиа

1999-2005 
Youtube

Фильмы компании 
В каталоге компании более 500 известных российскому зрителю лент, в их числе:
 «Адвокат дьявола» (1997)
 «Амистад» (1997)
 «Аполлон-13» (1995)
 «Беги, Лола, беги» (1998)
 «Бетховен» (1992)
 «Бетховен 2» (1993)
 «Бен-Гур» (1959)
 «Близнецы» (1988)
 «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
 «Властелин колец: Братство кольца» (2002)
 «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
 «Властелин колец: Две крепости» (2001)
 «Влюблённый Шекспир» (1998)
 «Гладиатор» (2000)
 «Гринч — похититель Рождества» (2000)
 «Далеко-далеко» (1992)
 «Детсадовский полицейский» (1990)
 «Джуниор» (1994)
 «Запах женщины» (1992)
 «Знакомство с родителями» (2000)
 «Зубастики» (1986)
 «Игры патриотов» (1992)
 «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
 «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984)
 «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
 «Инопланетянин» (1982)
 «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира» (1994)
 «Каспер» (1995)
 «Китайский квартал» (1974)
 «Кладбище домашних животных» (1989)
 «Кошки против собак» (2001)
 «Крепкий орешек» (1988)
 «Крепкий орешек 2» (1990)
 «Лицо со шрамом» (1983)
 «Лолита» (1997)
 «Маска» (1994)
 «Матрица» (1999)
 «Мумия» (1999)
 «Нечто» (1982)
 «Назад в будущее» (1985)
 «Назад в будущее 2» (1989)
 «Назад в будущее 3» (1990)
 «Один дома» (1990)
 «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)
 «Один дома 3» (1997)
 «Перед закатом»
 «Полицейская академия» (1984)
 «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984)
 «Полицейский из Беверли Хиллз 3» (1994)
 «Пуленепробиваемый» (1996)
 «С широко закрытыми глазами» (1999)
 «Солдатики» (1998)
 «Спасти рядового Райана» (1998)
 «Специалист» (1994)
 «Список Шиндлера» (1993)
 «Терминатор 2» (1991)
 «Хищник» (1987)
 «Храброе сердце» (1995)

Контакты 
 Генеральный директор — Алексей Гришанов

Примечания

Ссылки 
 ОФициальный сайт 
 Премьер Видео Фильм  на сайте IMDb
 Полный список фильмов компании на сайте Государственного регистра фильмов

Российские дистрибьюторы видео и DVD
Компании, упразднённые в 2005 году